Kurt est un prénom germanique et un nom de famille turc. Il peut faire référence à :

Étymologie

Prénom germanique 
Kurt est un prénom et un nom de famille d'origine germanique, hypocoristique de ,  et Kunibert. 

Son jour de fête est le 12 novembre en Suède et le 26 novembre en Norvège.

Nom de famille turc 
Kurt est un nom de famille turc, du substantif kurt qui signifie « loup ». Il est à l'origine du patronyme turc  qui signifie « fils du loup ».

Variantes 
La principale variante de Kurt en anglais est , mais on trouve aussi Cord, Curd et Kort. 

Par ailleurs, Curt est un diminutif de .

Prénom 
 Kurt Savoy (1948-), chanteur, siffleur, et guitariste américain aussi connu sous le nom de Curro Savoy ;
 Kurt Angle (1968-), catcheur américain ;
  (1961-2005), militaire et sportif autrichien ;
 Kurt Beck (1949-), homme politique allemand ;
 Kurt Biedenkopf (1930-2021), homme politique allemand ;
 Kurt Cobain (1967-1994), musicien américain ;
 Kurt Gerstein (1905-1945) officier allemand ;
 Kurt Gödel (1906-1978), mathématicien allemand ;
 Kurt Hamrin (1934-), footballeur suédois ;
 Kurt Jara (1950-), entraîneur de football autrichien ;
 Curd Jürgens (1915-1982), acteur austro-allemand ;
 Kurt Georg Kiesinger (1904-1988), chancelier d'Allemagne de l'ouest de 1966 à 1969 ;
  (1936-2014), pasteur et évêque autrichien ;
 Kurt Masur (1927-2015), chef d'orchestre allemand ;
 Kurt Nilsen (1978-), chanteur norvégien ;
 Kurt Russell (1951-), acteur américain ;
 Kurt von Schleicher (1882-1934), militaire et homme politique allemand ;
 Kurt Schwitters (1887-1948), artiste allemand ;
 Kurt Student (1890-1978), officier allemand, fondateur de la German Airborne Infantry ;
 Kurt Suzuki (1983-), joueur de baseball américain ;
 Kurt Tucholsky (1890-1935), écrivain et éditeur allemand ;
 Kurt Vonnegut (1922-2007), écrivain américain ;
 Kurt von Schuschnigg (1897-1977), dictateur autrichien ;
 Kurt Waldheim (1918-2007), président autrichien et secrétaire général des Nations unies ;
 Kurt Weill (1900-1950), compositeur germano-américain ;
 Kurt Wolff (1887-1963), éditeur allemand ;
 Kurt Zouma (1994-), footballeur français.

Patronyme

Origine germanique 
  (1961-), humoriste canadienne ;
 Stefan Kurt (1959-), acteur suisse.

Origine turque 
 Müge Kurt (1981-), joueuse de volley-ball turque ;
 Oksana Kurt (1984-), joueuse de volley-ball azérie ;
 Sabahudin Kurt (1935-2018), chanteur de folk bosnien ;
 Seyhan Kurt (1971-), poète, écrivain et sociologue franco-turc.

Prénom masculin
Homonymie de prénom
Prénom allemand
Patronyme allemand
Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc